

Sigle 
 Edizioni Messaggero Padova – casa editrice italiana
 Electromagnetic pulse – impulso elettromagnetico
 EMP – bomba elettromagnetica

Astronomia 
 5001 EMP – asteroide della fascia principale

Aziende 
EMP Merchandising – azienda commerciale tedesca

Codici 
 EMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Emporia (Stati Uniti)
 emp – codice ISO 639-3 della lingua embera del Nord